Бурвил може да се односи на:

 Бурвил (Приморска Сена), насељено место у Француској, у департману Приморска Сена
 Бурвил (Сома), насељено место у Француској, у департману Сома